

Toponyme

Relativement à la Chine 
En écriture des mots chinois, Ily est une variante orthographique d'Ili.

Ily est un nom qui peut désigner :
 Ily, une rivière endoréique de République populaire de Chine et du Kazakhstan ;
 Préfecture autonome kazakhe d'Ily, en République populaire de Chine, dont la capitale est Yining ;
 Bataille d'Ily, où les Mandchous écrasent définitivement les Dzoungars en 1755 ;
 Rébellion d'Ily, y opposant des Huis et des Turcs soutenus par les Soviétiques ;
  (), une fonction militaire de la dynastie Qing (elle fut par exemple donnée à Yishan).

Relativement à la France 
 Fief d'Ily ou Fief d'Illy, en  Bretagne, en France, également appelé en

Relativement à la Pologne 

 Iły, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Iły, un village de la voïvodie de Mazovie.

Pseudonyme 

 ILY, rappeuse marocaine.